Die Singapur Super Series 2010 fand vom 15. bis 20. Juni 2010 im Singapore Indoor Stadium in Singapur statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
1. Lee Chong Wei

2. Peter Gade

3. Nguyễn Tiến Minh

4. Boonsak Ponsana

5. Jan Ø. Jørgensen

6. Simon Santoso

7. Sony Dwi Kuncoro

8. Kenichi Tago

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
1. Saina Nehwal

2. Tine Rasmussen

3. Zhou Mi

4. Lu Lan

5. Eriko Hirose

6. Yao Jie

7. Bae Seung-hee

8. Yip Pui Yin

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
1. Koo Kien Keat / Tan Boon Heong

2. Markis Kido / Hendra Setiawan

3. Mathias Boe / Carsten Mogensen

4. Lars Paaske / Jonas Rasmussen

5. Alvent Yulianto / Hendra Gunawan

6. Chen Hung-ling / Lin Yu-lang

7. Choong Tan Fook / Lee Wan Wah

8. Howard Bach / Tony Gunawan

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
1. Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna

2. Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa

3. Petya Nedelcheva / Anastasia Russkikh

4. Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin

5. Kim Min-jung / Lee Hyo-jung

6. Savitree Amitrapai / Vacharaporn Munkit

7. Ha Jung-eun / Jung Kyung-eun

8. Laura Choinet / Weny Rasidi

Resultate

Mixed

Setzliste 
1. Nova Widianto / Liliyana Natsir

2. Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl

3. Hendra Gunawan / Vita Marissa

4. Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba

5. Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul

6. Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta

7. Shin Baek-cheol / Lee Hyo-jung

8. Nathan Robertson / Jenny Wallwork

Resultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2010
2010